Реч Будућност може имати више значења:
 Будућност - нешто што тек треба да се деси
 Будуће време - једно од времена у лингвистици

Спорт 
 Будућност (кошаркашки клуб) - кошаркашки клуб из Подгорице
 Будућност (фудбалски клуб) - фудбалски клуб
 Будућност (одбојкашки клуб) - одбојкашки клуб

Привреда 
 Будућност (Јагодина) - Фабрике намештаја и амбалаже у Јагодини
 Будућност (кланица) - Кланица недалеко од Крагујевца

Публикације 
 Будућност (часопис за децу) - часопис за децу који је излазио од 1920. до 1929. године